Falling может означать:

 «Falling» — песня американской дрим-поп-исполнительницы Джули Круз.
 «Falling» — песня американского певца Тревора Дэниела.
 «Falling» — песня шведской исполнительницы Анетт Ользон.
 «Falling» — песня английского певца и автора песен Гарри Стайлза из его второго студийного альбома Fine Line.
 «Falling» — песня американской рок-группы Haim.
  (2021) — роман Ти Джей Ньюман.